El término Beaver (castor en inglés) puede referirse a:

Lugares 
Beaver (Alaska), lugar designado en el estado estadounidense de Alaska.
Beaver (Arkansas), pueblo en el condado de Carroll, estado estadounidense de Arkansas.
Beaver (Iowa), ciudad en el condado de Boone, en el estado de Iowa, Estados Unidos.
Beaver City (Nebraska), ciudad en el condado de Furnas, estado estadounidense de Nebraska.
Beaver (Ohio), villa en el condado de Pike, estado estadounidense de Ohio.
Beaver (Oklahoma), pueblo en el condado de Beaver, estado estadounidense de Oklahoma.
Beaver (Oregón), lugar designado por el censo en el condado de Tillamook, estado estadounidense de Oregón.
Beaver (Pensilvania), borough en el condado de Beaver, estado estadounidense de Pensilvania.
Beaver (Virginia Occidental), lugar designado por el censo en el condado de Raleigh, estado estadounidense de Virginia Occidental.
Beaver (Utah), ciudad del condado de Beaver, estado de Utah, Estados Unidos.
Beaver (Washington), área no incorporada en el condado de Clallam, estado estadounidense de Washington.
Beaver (condado de Marinette, Wisconsin), pueblo en el condado de Marinette, estado estadounidense de Wisconsin.
Beaver (condado de Clark, Wisconsin), pueblo en el condado de Clark, estado estadounidense de Wisconsin.
Condado de Beaver , varios en Estados Unidos.
Municipio de Beaver , varios en Estados Unidos.

Personas 
Los beaver, una tribu de indígenas americanos.
Bruce Beaver, poeta australiano.

Música 
 Beaver (banda), grupo musical neerlandesa de stoner rock de los años 80's.

Otros usos 

Beaver Stadium, estadio del equipo de fútbol americano de la Universidad Estatal de Pensilvania.
Central nuclear Beaver Valley, planta de energía nuclear con una superficie de 2 km² cerca de Shippingport, Pensilvania.
De Havilland Canada DHC-2 Beaver, un avión STOL de Canadá.
Edificio Beaver, en Nueva York.
The Beaver, película dramática de 2011.